Zencke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Henning Zencke (1925–1988), deutscher Journalist
 Peter Zencke (* 1950), deutscher Mathematiker, Manager und ehemaliges Vorstandsmitglied der SAP AG